Stian Kvarstad (ur. 25 stycznia 1973) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Hamkam. W Pucharze Świata wystąpił 11 razy. Po raz pierwszy miało to miejsce 11 marca 1993 w Lillehammer, gdzie zajął 41. miejsce. Pod koniec sezonu 1997/1998 zaliczył swoją najlepszą lokatę w PŚ. Było to 7. miejsce w Vikersund. Była to jego jedyna lokata w pierwszej dziesiątce.

Jego syn, Simen Kvarstad uprawia kombinację norweską.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 99.
 sezon 1997/1998: 50.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Profil Zawodnika na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1973